Basho może oznaczać:
 Turniej sumo, w szczególności honbasho.
 Bashō Matsuo – pseudonim Munefusy Matsuo, japońskiego poety.

it:Bashō